Kuikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kuikkasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (2 ha)
2. Kuikkasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (1 ha)
3. Kuikkasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,83, long 29,34),  (1 ha)
4. Kuikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 29,07),  (1 ha)
5. Kuikkasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,62, long 26,50),  (8 ha)
6. Kuikkasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,02, long 26,49),  (1 ha)
7. Kuikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,17, long 27,97),  (0 ha)
8. Kuikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,12, long 28,32),  (1 ha)
9. Kuikkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,27, long 29,26),  (1 ha)
10. Kuikkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,20, long 29,50),  (3 ha)
11. Kuikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,77, long 28,88),  (1 ha)
12. Kuikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,18, long 28,71),  (9 ha)
13. Kuikkasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,62, long 28,92),  (1 ha)
14. Kuikkasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,22, long 29,27),  (1 ha)
15. Kuikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 29,29),  (1 ha)
16. Kuikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,72, long 29,73),  (1 ha)
17. Kuikkasaaret, öar i Mänttä-Filpula,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar